La Kypello Kyprou 2008-2009 fu la 67ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo primo titolo.

Formula
Da questa stagione si tornò ad un formato con soli turni ad eliminazione diretta. Le squadre partecipanti furono 28 (solo quelle di prima e seconda divisione: le altre disputarono un'altra Coppa), divise in un tabellone di cinque turni: sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale; APOEL, Omonia Nicosia, Anorthosis e Apollon Limassol erano qualificate di diritto agli ottavi in quanto semifinaliste dell'edizione precedente. Tutti i turni, ad eccezione della finale, furono giocate in gare di andata e ritorno. La finale fu giocata il 16 maggio 2009.

Risultati

Sedicesimi di finale

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
 A' Katīgoria 2008-2009
 Seconda Divisione 2008-2009 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2008
2008-09